Die Coppa Italia 1972/73, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1972/73, gewann der AC Mailand. Milan traf im Finale auf den Juventus Turin und konnte die Coppa Italia zum dritten Mal gewinnen. Mit 5:2 nach Elfmeterschießen setzte sich die Mannschaft von Trainer Nereo Rocco durch, nachdem es nach Ende der Verlängerung 1:1 gestanden hatte. Man konnte damit den im Vorjahr gegen den SSC Neapel errungenen Titel verteidigen.

Als italienischer Pokalsieger 1972/73 qualifizierte sich der AC Mailand für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man erst im Endspiel gegen den DDR-Vertreter 1. FC Magdeburg unterlag.

1. Gruppenphase 
AC Mailand hatte als Titelverteidiger ein Freilos für die 1. Gruppenphase.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

2. Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale

Siehe auch 
 Serie A 1972/73

Weblinks 

 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1972/73
Fußballsaison 1972/73